Bö kan syfta på: 

Bø kommun, Nordland – en kommun i Norge
Bø kommun, Telemark – en kommun i Norge
Bö, Göteborg – en del av Örgryte
Bö, Orusts kommun – en småort i Orust kommun
Bö, Tjörns kommun – en småort i Tjörns kommun